Франче́ско Спине́лли ():
  (1686—1752) — итальянский дворянин и философ.
 Спинелли, Франческо (1853—1913) — итальянский священник, католический святой.
 Спинелли, Франческо (род. 1966) — итальянский боксёр.